Скарфьо́тти () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Лудовико Скарфьотти (1933—1968) — итальянский автогонщик, пилот Формулы-1.
 Фердинандо Скарфьотти (1941—1994) — итальянский арт-директор.